Trier kan have flere betydninger:
 Trier – en by i Tyskland
 Trier (skibstype) – galej skibstype fra antikken
 Trier – en dansk, oprindelig jødisk, slægt, senere indgiftet med slægten Mørch og bl.a. omfattende:

Personer:
 Carl Trier Aagaard (1890-1961) – dansk kunstmaler
 Adolph Meyer Trier (1817-1889) – dansk handelsmand
 Dea Trier Mørch (1941-2001) – dansk grafiker og forfatter
 Ernst Trier (skolemand) (1837-1893) – dansk højskolemand
 Ernst Trier (maler) (1920-1979) – dansk kunstmaler
 Frederik Jacob Trier (1831-1898) – dansk læge
 Gerson Trier (1851-1918) – dansk socialistisk politiker
 Gudrun Trier (kunsthåndværker) (1877-1956) – dansk kunsthåndværker, gift med Ejvind Mørch
 Gudrun Trier (billedhugger) (1910-1999) – dansk billedhugger
 Herman Trier (1845-1925) – politiker, pædagog, sløjdskoleforstander.
 Holmer Trier (1916-1999) – dansk kunstmaler
 Ibi Trier Mørch (1910-1980) – dansk arkitekt og designer, født Elisabeth Trier Mørch
 Jesper Trier (1932-2017) - dansk chefkonservator og grundforsker
 Kai Trier (1902-1990) – dansk kunstmaler
 Karen Trier Frederiksen (1900-1974) – dansk kunstmaler
 Lars Trier – dansk guitarist
 Lars von Trier (født 1956) – dansk filmintruktør, født Lars Trier
 Lars Trier Mogensen (født 1975) – journalist
 Salomon Meyer Trier (1804-1894) – dansk apoteker
 Sara Trier (født 1975) – dansk forfatter
 Seligman Meyer Trier (1800-1863) – dansk læge
 Sven Trier (1877-1931) – dansk politiker, medlem af Folketinget (Socialdemokratiet), søn af Frederik Jacob Trier
 Tobias Trier (født 1973) – dansk musiker
 Troels Trier (maler) (1879-1962) – dansk kunstmaler
 Troels Trier (musiker) (født 1940) – dansk sanger